Сираку́зы ( ; , ) — город в итальянской области Сицилия, на восточном побережье, в 53 км южнее Катании, административный центр провинции Сиракуза. Построен на месте главного города античной Сицилии — Сиракуз (руины — памятник Всемирного наследия). Исторический центр города находится на острове Ортигия.

Покровительницей города почитается святая Лукия, празднование — 13 декабря.

Климат 
В Сиракузе средиземноморский климат с сухим жарким летом и тёплой зимой.

Города-побратимы 
  Афины (), Греция (18 июля 2002)

Примечания

Ссылки 

 Город Сиракузы — Город-порт на острове Сицилия

 
Города Италии